

Musica 
 The Haters – gruppo musicale statunitense
 Haters – singolo dei So Solid Crew del 2001
 Haters – singolo di Tony Yayo del 2011
 Haters – singolo delle TLC del 2016

Altro 
 The Haters – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan

Pagine correlate 
Hater